Truffer bezeichnet:

 Truffer (Familienname), in der Schweiz verbreiteter Familienname
 Sonja Truffer (* 1973), Schweizer Sängerin
 als Verballhornung von truther abwertend einen Anhänger des 9/11 Truth Movement